Marius Manolache se poate referi la:
 Marius Manolache (politician)
 Marius Manolache (șahist)